Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Billie Jean King 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Chris Evert (campionessa)
 Virginia Wade (secondo turno)
 Rosie Casals (quarti di finale)
 Betty Stöve (secondo turno)

 Dianne Fromholtz (secondo turno)
 Mima Jaušovec (semifinali)
 Françoise Dürr (primo turno)
 Billie Jean King (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1977